Georg Sidler ist der Name folgender Personen:

* Georg Sidler (Ammann) (um 1593–1672), Schweizer Politiker, Richter und Diplomat 
 Georg Damian Sidler (1744–1824), Schweizer Politiker, Richter und Diplomat